Nermin Zolotić est un footballeur bosnien, né le  à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Il évolue actuellement à KSV Roulers au poste de défenseur central.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  La Gantoise
 Championnat de Belgique
 Vainqueur :  2015

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Sarajevo
Naissance en juillet 1993
Footballeur bosnien
Joueur du Zeljeznicar Sarajevo
Joueur du KSV Roulers
Joueur du KAA La Gantoise